Claes Wersäll kan syfta på:

Claës Wersäll, svensk finansminister 1895–1897 och landshövding
Claës-Axel Wersäll, svensk gymnast och olympisk guldmedaljör 1912